Се́верный — посёлок городского типа в Талдомском городском округе Московской области России.

Расположен в 5 км к востоку от Талдома, с которым связан автомобильной дорогой. Вместе с тремя близлежащими деревнями составляет муниципальное образование «Городское поселение Северный».

Население —  чел. ().

История 
Возникновение населённого пункта связывается с началом строительства в 1949 году радиоцентра № 3. В 1950—1952 гг. в посёлке велось жилищное строительство для работников радиоцентра, была проведена железнодорожная ветка из города Талдома. В 1958 году на базе мастерской по изготовлению мебели и специнвентаря начал работу Талдомский союзный завод № 8 (ныне — опытный завод «Промсвязь»).

Статус посёлка городского типа — с 1966 года.

Население 
Изменение численности населения по данным переписей и ежегодных оценок:

Экономика 
Основные предприятия посёлка: опытный завод «Промсвязь», ООО «ДОЗ Северный», ОАО «ТКБ „Почта“» (производит конвейеры), ООО «Моноконструкция» (производит строительные материалы), кожевенный завод, ООО «Деревообработчик», филиал ФГУП «РТРС», Радиоцентр № 3, гостиница «Северный Двор».

Культура 
В посёлке работают амбулатория, средняя общеобразовательная школа, дошкольное образовательное учреждение «Березка», детско-юношеская спортивная школа, представительство Московского института экономики и предпринимательства, библиотека Дмитровского филиала Академии гуманитарных наук, две муниципальные библиотеки, два Дома культуры.

Примечания

Ссылки 
 

Посёлки городского типа Московской области
Населённые пункты Талдомского городского округа